Atmosfera padrão internacional — em inglês: International Standard Atmosphere; modelo atmosférico terrestre invariável
Industry Standard Architecture — barramento de computadores
Conjunto de instruções — em inglês: Instruction set architecture; modelo abstrato de computadores
Microsoft Internet Security and Acceleration Server — ou ISA Server; firewall 
Instituto Superior de Agronomia — faculdade portuguesa de Lisboa
Instituto Socioambiental — organização não governamental brasileira
Sociedade Internacional de Automação — em inglês: International Society of Automation; associação profissional de técnicos ligados à automação
Associação Internacional de Surf — em inglês: International Surfing Association
Associação Internacional de Sociologia — em inglês: International Sociological Association
Agência Espacial de Israel — em inglês: Israel Space Agency
Agência Espacial Iraniana — em inglês: Iranian Space Agency